Antholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Antholmen, Larsmo, Österbotten, 
 Antholmen, Kimitoön, Åboland,

Se även
Antholm

Robotskapade Finlandförgreningar